Агамирзя́н — армянская фамилия.

Известные носители 
 Агамирзян, Игорь Рубенович (род. 1957) — генеральный директор и председатель правления ОАО «Российская венчурная компания».
 Агамирзян, Рубен Сергеевич (1922—1991) — советский актёр, театральный режиссёр, педагог.